Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Grajeta – polski modelarz lotniczy
 Halina Grajeta – polska farmaceutka